Paulustor ist der Name folgender Bauwerke:

 Paulustor (Fulda)
 Paulustor (Graz)